Банер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Банер, Дитрих (1913—1987) — немецкий предприниматель и политик.
 Банер, Дитрих (1939—2009) — немецкий консервативный политик.
 Банер, Клаус (1937—2011) — восточногерманский хоккеист на траве.
 Банер, Юхан (1596—1641) — шведский фельдмаршал времен Тридцатилетней войны. См. также 
 Баннер — графическое изображение рекламного характера.